Александр Александрович Философов:
 Философов, Александр Александрович (1924—1984) — полковник, Герой Советского Союза.
 Философов, Александр Александрович (1819—1880) — русский военачальник, генерал-майор, губернатор Олонецкой губернии (1860—1862).